Dämmung steht für:
 Wärmedämmung, Maßnahmen zur Verringerung der Abgabe oder der Ausbreitung von thermischer Energie 
 Schalldämmung, Maßnahmen zur Verringerung der Abgabe oder der Ausbreitung von Luftschall oder Körperschall
 Dämmstoff, Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit

Siehe auch:
 Dämmtechnik (Wärmedämmung, Kältedämmung und Schallschutz)
 Verdämmte Ladung (bei Explosivstoffen zur Druckerhöhung)
 Damm (Begriffsklärung)